Akber ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Akber, bahrainischer Basketballspieler
 Christian Akber-Sade (* 1982) deutscher Fernsehreporter und Moderator